Eduardo Viana (ator)
Eduardo Viana (dirigente esportivo)
Eduardo Afonso Viana (pintor)

Desambiguações de antropônimos